

В географии 
Шарав — сухой, изнуряюще жаркий ветер на Ближнем Востоке, восточного и южного направления.

Люди 
 Балдугийн Шарав (также Ма́рзан Ша́рав; монг. Балдуугийн Шарав; 1866—1939) — монгольский художник, портретист, мастер агитационного плаката и иллюстратор, основоположник современного монгольского изобразительного искусства.
 Бямбасурэнгийн Шарав (монг. Бямбасүрэнгийн Шарав; 1952—2019) — монгольский композитор и музыкант, пианист. Заслуженный деятель искусств Монголии (2002). Лауреат Государственной премии (1992).
 Шарав, Эден (род.1992) — шотландский снукерист.